Torpedo Data Computer
 Toronto-Dominion Centre
 Type Directors Club